Another Brick in the Wall kan verwijzen naar drie nummers van Pink Floyd:
 Another Brick in the Wall Part 1
 Another Brick in the Wall Part 2 (het bekendste nummer)
 Another Brick in the Wall Part 3